Charles Langlois peut désigner :
 Charles Langlois (1696-1762), un acteur français qui a passé une grande partie de sa carrière en Suède ;
 Charles Langlois de Septenville (1835-1915), un littérateur et homme politique français ;
 Charles Langlois (1938-), un administrateur et homme politique fédéral du Québec.